
Termin -{NUMA}- ima više značenja.

 Protein 1 nukleusnog mitotičkog aparata, protein
 Numa Pompilije, rimski kralj
 Neuniformni pristup memoriji